Борхов — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Борхов — деревня в Борщевском сельсовете Речицкого района Гомельской области.
 Борхов — деревня в Озёрщинском сельсовете Речицкого района Гомельской области.
 Борхов — деревня в Рогачевском районе Гомельской области.